-{Ас}- или -{As}- је појам који може да значити: 

 Ас - најјача играћа карта; 
 Ас или првак - онај који је међу најбољима у некој области; 
 Ас - врста ударца у тенису; 
  Ас - врста ударца у голфу (Hole in one); 
 АС, ћирилични транскрипт хемијског знака за хемијски елемент арсен (arsenicum); правилна употреба: искључиво латинички транскрипт -{As}-;
 Ас (римски новац) - стари римски новац и јединица за тежину; 
 Ас (народ) - аустронезијски народ са Нове Гвинеје;
 Ас (језик) - западноновогвинејски језик народа Ас; 
 АС, код рачунарских мрежа систем под истом администрацијом. (Аутономни систем)
 Ас (Харолд Робинс) - роман Харолда Робинса;
 Аспарагинска синтаза (глутамин-хидролизујућа)